Ра́фах () — один из самых важных городов в военно-стратегическом (наравне с городом Таба, на юге страны) провинции Северный Синай в Республике Египет.

Население 31 095 жителей (2006 год).

География 
Расположен на берегу Средиземного моря, на самом северо-востоке Синайского полуострова, на границе с Сектором Газа. Фактически один город разделён на египетскую часть и палестинскую. В Рафахе проживают египтяне, а также некоторые бедуинские племена, главное из которых Рамилат.

История 
В древнем Египте город был известен под названием Рапия, всегда входил в состав Египетской империи. Также город являлся значительным пунктом на пути египетских военных походов в Левант и Анатолию.

Климат 
Как и в других средиземноморских городах, местный климат характеризуется тёплым летом, мягкой и прохладной зимой. Температура летом может быть около  дневное время. В зимнее время в городе тепло днём, но ночью температура может опускаться  и ниже. Случаются осадки с градом и снегом.

Сельское хозяйство 
Благодаря дождям, граду и мокрому снегу город имеет обильный источник воды для сельского хозяйства и выращивания сельскохозяйственных культур. Средиземноморские фрукты и зерновые культуры являются доминирующими: персики, маслины, яблоки, цитрусовые, финики, виноград, клубника и перец.

См. также 
 КПП Рафиах

Города Египта
Синай